Milan Pavlović (političar)
Milan Pavlović (glumac)
Milan Pavlović (slikar)